Le Motor City Open 2004 est l'édition 2004 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 5 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Viktor Berg.

Le tenant du titre, Jonathon Power, est éliminé sur blessure en demi-finale face à Grégory Gaultier. Ce dernier remporte la finale en battant Olli Tuominen pour s'assurer de son huitième titre sur le circuit mondial.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2004
Sport aux États-Unis en octobre 2004
Squash en 2004